Freyhan ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Freyhan (1901–1982), deutscher Kunsthistoriker
 Fritz Adolf Freyhan (1912–1982), deutscher und US-amerikanischer Psychiater

Siehe auch:
 Cieszków (deutsch Freyhan), Dorf und Sitz der gleichnamigen Gemeinde im Powiat Milicki (Kreis Militsch) der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien